Výraz Norské dřevo může znamenat vícero věcí:
 Román Haruki Murakamiho Norské dřevo
 Filmová adaptace tohoto románu z roku 2010
 Píseň od Beatles Norwegian Wood
 Dřevo z Norska